Ел Лимон де Абахо има више значења:

 Ел Лимон де Абахо (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лимон де Абахо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику